

Miejscowości w Polsce 
 Zaleszany – wieś w woj. podkarpackim, w pow. stalowowolskim, w gminie Zaleszany 
 Zaleszany – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Michałowo 
 Zaleszany – wieś w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Kleszczele

Zobacz też
 Zbrodnia w Zaleszanach